Pivka steht für:

 Pivka (Gemeinde), Gemeinde in Slowenien
 Pivka (Fluss), Fluss in Slowenien
 Pivka-Becken, die Talung der Pivka und Nanoščica um Postojna, siehe Pivška kotlina
 Pivka Jama, Höhle der Pivka in Slowenien

Personen:
 Otto von Pivka, Pseudonym von Digby Smith (* 1935), britischer Militärhistoriker

Siehe auch:
 Snežnik-Pivka, Vogelschutzgebiet in Slowenien